Конференция католических епископов Канады (, , CCCB) — коллегиальный орган церковно-административного управления Римско-Католической церкви в Канаде. Конференция католических епископов Канады осуществляет определённые пастырские функции, направленные для решения литургических, дисциплинарных и иных вопросов, возникающих в католической общине Канады. Высшим органом Конференции католических епископов Канады является общее собрание епископов и архиепископов. Решения Конференции католических епископов Канады утверждаются Римским папой. Конференция католических епископов объединяет всех епископов и архиепископов латинского обряда Канады.

История 
Конференция католических епископов Канады была образована в 1943 году и официально утверждена Римским папой в 1948 году. 

Сегодня Конференция католических епископов Канады принимает участие в различных мероприятиях национального и международного характера.

Структура 
Вне общего собрания Конференции католических епископов Канады действует Секретариат, администрация которого находится в Оттаве. Литургическая комиссия работает в Монреале.

Секретариат оказывает содействие в координации деятельности канадских епископов и обеспечивает контакт со Святым Престолом, национальными конференциями католических епископов других стран и общинами других христианских конфессий. Секретариат также содействует с канадскими региональными конференциями католических епископов.

Конференция католических епископов Канады создаёт различные рабочие комиссии, занимающиеся определёнными вопросами. Эти комиссии, специализируясь в определённых областях, исполняют решения предыдущего общего собрания Конференции католических епископов и готовят материал для следующего общего собрания. В настоящее время действуют двадцать одна комиссия.  Комиссиями руководят четыре избираемые общим собранием епископов, которые вместе с секретарём Конференции работают в сотрудничестве с Президентом Конференции католических епископов Канады, который избирается на два года. 

Существует также независимый Совет католических аборигенов Конференции католических епископов Канады, который сотрудничает с комиссиями.

Президенты 
 Джордж Бернард Флэфф, архиепископ Виннипега (1963—1965);
 Alexander Carter, епископ Су-Сент-Мари;
 Jean-Marie Fortier, архиепископ Шербрука (1973—1975);
 Джеральд Эмметт Картер, архиепископ Торонто 1975—1977;
 Jean-Guy Hamelin, епископ Руэн-Норанды; 
 Joseph MacNeil, архиепископ Эдмонтона;
 Bernard Hubert, епископ Сен-Жана — Лонгёя;
 James Martin Hayes, архиепископ Галифакса;
 Marcel Gervais, архиепископ Оттавы; 
 Francis John Spence, архиепископ Кингстона (1995—1997);
 Жан-Клод Тюркотт, архиепископ Монреаля (1997—2000);
 Gerald Wiesner, епископ Принс-Джорджа (2000—2001);
 Jacques Berthelet,  епископ Епархия Сен-Жана — Лонгёя (2001—2003);
 Brendan O'Brien, епископ Сент-Джона (2003—2005);
 André Gaumond, архиепископ Шербрука (2005—2007);
 James Weisgerber, архиепископ Виннипега (2007—2013);
 Paul-André Durocher, архиепископ Гатино (2013—2015)
 Дуглас Кросби, епископ Гамильтона (2015-)

Региональные конференции 
 Конференция католических епископов Квебека;
 Конференция католических епископов Онтарио;
 Конференция католических епископов Атлантики;
 Конференция католических епископов Запада.

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, стр. 1004, ISBN 88-209-7422-3.

Ссылки 
 Официальный сайт 

К